

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Haifa Wehbe, (1976- ), artiste libanaise ;
 Omar Wehbe, (1944- ), joueur de football international argentin d'origine libanaise ;

Homonymie
Homonymie de patronyme